Turf Politics — четвертий студійний альбом американського репера Мессі Марва, виданий лейблом Scalen Entertainment 16 квітня 2002 р. Виконавчий продюсер: Mess. Звукорежисер та зведення: Майкл Дентон.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Мессі Марва